El término Gorgol puede referirse a:

 Gorgol, región del suroeste del país de Mauritania;
 el río Gorgol, cauce fluvial en Mauritania;
 el barranco de Gorgol, barranco ubicado en el Pirineo Aragonés (España); o a
 Gorgol, un personaje orco ficticio del legendarium de J. R. R. Tolkien.